Die B Grupa 1996/97 war die 48. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 10. August 1996 und endete am 31. Mai 1997.

Modus 
Die 18 Vereine spielten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die besten drei Mannschaften stiegen in die A Grupa auf. 

Die letzten sechs Teams stiegen in die W Grupa ab, da die folgende Spielzeit um zwei Plätze reduziert wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1996 97
Fußballsaison 1996/97